Гран-при Бразилии 1973 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1973 года. Автогонки прошли 11 февраля 1973 года на трассе Интерлагос.

Это была первая в истории чемпионата мира гонка в Бразилии (годом ранее на этой же трассе был проведён внезачётный Гран-при, позволивший международной федерации автоспорта оценить готовность организаторов к приёму этапа чемпионата мира). К участникам Гран-при Аргентины, прошедшего двумя неделями ранее, присоединился местный гонщик Луис Буэно на частном автомобиле «Surtees».

Квалификацию выиграли два автомобиля «Lotus», следом за ними расположились Жаки Икс и Клей Регаццони. Эмерсон Фиттипальди на старте обошёл своего напарника по команде и захватил лидерство, а на второе место прорвался Карлус Пасе, стартовавший только шестым. Не менее удачный старт взял Джеки Стюарт, с восьмого места вышедший на третью позицию. На втором круге Стюарт опередил Пасе и вышел на второе место, в то время как бразилец пропустил вперёд ещё и Ронни Петерсона. Через несколько кругов Стюарт мог не беспокоиться за своё второе место: Петерсон потерял колесо и вылетел с трассы, а Карлус Пасе сошёл из-за поломки подвески. Эмерсон Фиттипальди лидировал от старта до финиша и одержал вторую победу подряд в двух стартовых этапах сезона.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии